Сибирь (Новосибирск) в сезоне 2011—2012 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2011—2012.

Итоги прошедшего сезона (2010) 

В год дебюта в Премьер-лиге команда Сибирь заняла 16-е место, тем самым покинула элитный дивизион и отправилась выступать в Первый дивизион Чемпионата России по футболу в сезоне 2011/12. В розыгрыше кубка России впервые в истории клуба дошла до финала, где проиграла безусловному лидеру прошлого сезона — «Зениту». Согласно регламенту соревнования независимо от результата финального матча кубка «Сибирь» получила право выступать в Лиге Европы, где участвовала в 2-х стадиях розыгрыша.

По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего футболиста в 2010 году. Победителем стал Дмитрий Молош.

Хронология событий 
• 13 — 27 января 2011 года прошёл первый учебно-тренировочный сбор в  Белеке, где команда сыграла три товарищеские игры:  Университатя — 1:1 (на 27-й минуте матча обеими командами из-за сильной грозы и проливного дождя было принято решение остановить игру, гол у Сибири забил Кармазиненко);  Черноморец — 2:0 (Беляев, Шевченко);  Волга — 1:1 (Нагибин).

• 1 — 15 февраля 2011 года прошёл второй учебно-тренировочный сбор в  Белеке, где команда сыграла шесть товарищеских игр:  Металлург (Запорожье) — 1:2 (Бухряков);  Истра 1961 — 1:2 (Чижек);  Луч-Энергия — 0:0;  МТК — 2:0 (Кармазиненко-2);  СКА-Энергия — 1:3 (Каньяс);  Рудар — 1:2 (Астафьев)

• 2 февраля 2011 года ФК «Сибирь» прошёл лицензирование в Российском футбольном союзе. РФС подтвердил соответствие клуба требованиям руководства по лицензированию и наделил «Сибирь» правом участия в соревнованиях, проводимых РФС в сезоне 2011/2012.

• 10 февраля 2011 года Руководство клуба приняло решение о том, что на базе команды клуба, выступавшей в прошлом году в Молодёжном Первенстве России, будет сформирована команда «Сибирь-2», которая в сезоне 2011—2012 примет старт в зоне «Восток» Второго дивизиона.

• 17 февраля 2011 года ФК Сибирь ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в 2011 году: на один матч от 50 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 700 до 3800 рублей.

• 20 — 28 февраля 2011 года прошёл третий учебно-тренировочный сбор в  Анталии, где команда сыграла три товарищеские игры:  Даугава/РФШ — 3:0 (Сысуев, Беляев, Астафьев);  Краснодар — 1:3 (Акимов);  Нижний Новгород — 0:1.

• 10 — 28 марта 2011 года прошёл четвёртый учебно-тренировочный сбор в  Белеке, где команда сыграла четыре товарищеские игры:  Газовик — 1:3 (Кармазиненко);  Жемчужина-Сочи — 0:0;  Газовик — 1:3 (Валентич);  КАМАЗ — 1:0 (Акимов).

• 31 марта 2011 года в ДК имени Октябрьской революции прошла встреча болельщиков с футболистами, тренерским штабом и руководством футбольного клуба «Сибирь». Болельщикам представили новичков команды, а также провели импровизированную пресс-конференцию.

• 31 марта 2011 года на общем собрании игроков, футболисты выбрали себе капитана. Им стал македонский полузащитник Величе Шумуликоски. Вице-капитанами в предстоящем сезоне будут Томаш Выходил и Дмитрий Акимов.

• 1 апреля 2011 года в конференц-зале стадиона «Спартак» мэр Новосибирска Владимир Городецкий встретился с футболистами и тренерским штабом «Сибири». Тем же днём на встрече с журналистами мэр сообщил, что задача футбольного клуба «Сибирь» на предстоящий сезон — бороться за право выхода в Премьер-лигу, заняв место не ниже второго.

• 1 апреля 2011 года при опросе газетой «Спорт-Экспресс» клубных руководителей команд Первого дивизионе генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков заявил::

Каков бюджет вашего клуба в сезоне-2011 / 12? Кто войдет в число главных спонсоров?

Окончательные цифры бюджета пока не сформированы. Нашим титульным спонсором остается «Сибмост». Кроме него, поддержку оказывают мэрия и целый ряд новосибирских компаний.

Какая задача ставится перед командой в предстоящем первенстве?

Сезон будет многоступенчатым, поэтому цель на первом этапе — попасть в восьмерку сильнейших, а в дальнейшем — в квартет.

• 6 мая 2011 года лучшим игроком апреля по оценкам газеты «Спорт-Экспресс» стал полузащитник «Сибири» Максим Астафьев, получив за 6 игр средний балл — 4,0. На 2-м месте также игрок «Сибири» — Дмитрий Акимов с баллами 3,92 (6 игр).

• 9 мая 2011 года Главный тренер команды Игорь Криушенко обратился к Совету Директоров клуба с просьбой об отставке. И. о. главного тренера назначен генеральный менеджер клуба Дмитрий Радюкин.

• 15 мая 2011 года Накануне матча с владивостокским «Лучом-Энергией», Дмитрий Радюкин избавился от приставки «исполняющий обязанности» и вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Сибирь».

• 31 мая 2011 года Виталий Варивончик, отвечавший в «Сибири» за работу вратарей, вынужден был покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Его место в команде занял Александр Анатольевич Ерохин, до этого работавший в «Сибири-2».

• 16 июня 2011 года Спортивный директор Черышев утверждён на посту главного тренера «Волги» (Нижний Новгород).

• 31 июля — 07 августа 2011 года проходил учебно-тренировочный сбор в  Птуйе, где команда сыграла четыре товарищеские игры:  Алюминий (2-я лига) — 1:0 (Головатенко),  ОФК — 0:0,  ФК Стойнчи (3-я лига) — 6:1 (Кармазиненко (2), Валентич, Чижек, Скороходов, Житнев),  Заврч (3-я лига) — 2:2 (Акимов (2)).

• 9 сентября 2011 года лучшим игроком августа по оценкам газеты «Спорт-Экспресс» стал нападающий «Сибири» Дмитрий Акимов, получив за 3 игры средний балл — 4,17.

• 1 декабря 2011 года болельщики «Сибири» по итогам голосования на официальном сайте клуба признали полузащитника Максима Астафьева лучшим игроком команды в 2011 году.

• 4 — 17 января 2012 года прошёл первый в 2012 году учебно-тренировочный сбор в турецком Сиде на базе отеля «Blue Waters».

• 9 января 2012 года Дмитрий Радюкин уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Сибирь». Главным тренером «Сибири» назначен 62-летний шотландский специалист Алекс Миллер.

• 21 января — 4 февраля 2012 года проходил второй в 2012 году учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке на базе отеля «Cornelia De Luxe», где команда сыграла товарищескую игру с «Салютом» — 6:1 (Медведев, Акимов, Бркляча, Житнев, Коротков, Дегтярев).

• 30 января 2012 года Руководителем программы развития молодёжного футбола футбольного клуба «Сибирь» был назначен Заслуженный тренер РСФСР Александр Пискарев

• 10 — 20 февраля 2012 года «Сибирь» в розыгрыше Кубка ФНЛ заняла третье место сыграв 4 игры: Алания — 6:0 (Астафьев — 2, Медведев — 2, Акимов — 2), «Торпедо» — 1:0 (Медведев), «Шинник» — 0:3, «Нижний Новгород» — 2:2 по пен.4:1 (Медведев, Бухряков).

• 25 февраля — 6 марта 2012 года проходит третий в 2012 году учебно-тренировочный сбор в Турции, где команда сыграла 3 товарищеские игры: «БАТЭ» — 3:2 (Галиулин, Чеминава, Житнев), «Луч-Энергия» — 3:2 (Житнев, Бухряков, Акимов), «Академия» — 1:1 (Бркляча).

• 11 марта 2012 года мэр Новосибирска Владимир Городецкий встретился с футболистами и тренерским штабом «Сибири», где озвучил задачу на сезон.

Город делает все возможное, чтобы футбол в Новосибирске был на высоких позициях. На старте второго этапа хочу отметить, что цель перед вами стоит непростая, но выполнимая. Выбора у нас нет — необходимо настроиться и решить задачу выхода в Премьер-Лигу!

• 12 марта 2012 года при опросе газетой «Спорт-Экспресс» клубных руководителей команд Первого дивизионе генеральный директор «Сибири» Андрей Полищук заявил::

Какой неординарный поступок готовы совершить в случае, если ваша команда выйдет в премьер-лигу?

Каждый день буду покупать «Спорт-Экспресс».

• 20 апреля 2012 года Руководство «Сибири», недовольное результатом и игрой команды, расторгло контракт с главным тренером команды — Алексом Миллером.

•  12 мая 2012 года «Сибирь» завершила сезон выиграв в гостях у ярославского «Шинника». Итоговый результат в Первенстве Футбольной Национальной Лиги 2011/12 — 7-е место.

• 23 мая 2012 года По итогам голосования болельщиков на официальном сайте ФНЛ была выбрана символическая сборная сезона, в состав команды вошёл полузащитник «Сибири» Максим Астафьев.

• 28 мая 2012 года болельщики «Сибири» по итогам голосования на официальном сайте клуба признали полузащитника Максима Астафьева лучшим игроком команды в сезоне 2011/2012. На втором месте — Николай Цыган, 3-е место у Николы Валентича

Трансферная политика

Зимнее трансферное окно 2011 
 Пришли

 Ушли

* В аренду.
** Из аренды.

Летнее трансферное окно 
 Пришли

 Ушли

* В аренду.
** Из аренды.

Зимнее трансферное окно 2012 

 Пришли

 Ушли

* В аренду 
** Из аренды

Первенство России 
В отчётах выставлены оценки игрокам «Сибири» газетой «Спорт-Экспресс» по итогам матча

Первый этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

31 тур

32 тур

33 тур

34 тур

35 тур

36 тур

37 тур

38 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица 

Команде «Жемчужина-Сочи» в связи со снятием с ФНЛ во всех матчах второго круга присуждалось техническое поражение со счётом 0:3. Соответственно команды в несыгранных матчах против «Жемчужины» автоматически получали по 3 очка.

Второй этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Кубок России

Розыгрыш 2010/11

1/8 финала

Розыгрыш 2011/12

1/32 финала

Состав с начала сезона 

 Генеральный директор —  Лев Стрелков с 16.12.11 заменен на  Андрея Полищука
 Главный тренер —  Игорь Криушенко — ушёл, с 15.05.11 до 09.01.12  Дмитрий Радюкин, с 09.01.12 —  Алекс Миллер, с 20.04.12 и. о.  Дариуш Кубицкий
 Тренеры —  Сергей Кирсанов, с 09.01.12 —   Денис Лактионов, с 25.01.12  Дариуш Кубицкий
 Тренер вратарей —  Виталий Варивончик — ушёл, с 31.05.2011  Александр Ерохин
 Спортивный директор — / Дмитрий Черышев — ушёл 16.06.11г.

Сибирь — 2

Кубок России

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-2» в сезоне 2011—2012 принимает участие в зоне «Восток» второго дивизиона.

 Итоговая таблица

Состав клуба 

 Главный Тренер — Андрей Зыгмантович

См. также 
 ФК «Урал» в сезоне 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

2011/2012
Сибирь